Mineralbrunnen steht für die Gewinnungsanlagen von Betrieben, die Mineralwasser abfüllen, aber auch für die Mineralwasserunternehmen selbst:
Altmühltaler Mineralbrunnen, Treuchtlingen 
Hansa Mineralbrunnen, Rellingen
Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH, Rheinland-Pfalz
Hella Mineralbrunnen, Norddeutschland
Mineralbrunnen Überkingen-Teinach
Romina Mineralbrunnen, Reutlingen
Salvus Mineralbrunnen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen
Spreequell Mineralbrunnen, Berlin
Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH, Landkreis Fulda
Siehe auch:
Verband Deutscher Mineralbrunnen